Drau bezeichnet:

 Drau, ein Nebenfluss der Donau
 Drau (Schiff, 1919), ein 1945 mit Gasmunition im Skagerrak versenkter Frachtdampfer
 Drau (Schiff, 1940), ein im Zweiten Weltkrieg als Sperrbrecher eingesetztes deutsches Frachtmotorschiff